Alexandre Silveira Finazzi (1973-), footballeur brésilien.
 Filippo Finazzi (1705-1770), compositeur, chef d’orchestre et chanteur d'opéra italien.
Patronyme brésilien
Patronyme italien